USS Saint Paul es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Saint Paul (CA-71), crucero pesado de la clase Baltimore de 1943; nombre original del USS Quincy (CA-71).
 USS Saint Paul (CA-73), crucero pesado de la clase Baltimore de 1945.
Saint Paul